Brenne (rivier)
Regionaal Natuurpark van de Brenne